Reitl heißen folgende geographische Objekte:

 Reitl (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reitl (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Reitl (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Reitl (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg 

 Im Reitl, Wildfütterung und ehemaliger Jagdstand am Königssee gegenüber von St. Bartholomä, Gemeinde Schönau am Königssee